Joan I Malatesta (1185-1221) fou fill de Malatesta Malatesta, i fou senyor de Pennabilli, Verrucchio, Roncofreddo, Scorticata, Poggio dei Berni, Ciola dei Malatesti, Montegelli, Rontagnano, Savignano di Rigo, Pietra dell'Uso, Montebello, Montepetra i Strigara. Va morir vers 1221 i el va succeir el seu fill Rambert Malatesta. Va deixar també dues filles: Druda (morta després del 1274) i Bonatenta (morta després del 1281).

Senyors de Rímini
Casa de Malatesta